Danko – film
 Danko  – variante del nome Gordan
 Rick Danko – cantante e bassista canadese

Pagine correlate

Danco